Eichenried ist der Ortsname von:

 Eichenried (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Eichenried (Kalbach), Ortsteil der Gemeinde Kalbach, Landkreis Fulda, Hessen
 Eichenried (Moosinning), Ortsteil der Gemeinde Moosinning, Landkreis Erding, Bayern